Firrao ist der Familienname folgender Personen:

 Agnese Firrao, Mystikerin, Gründerin und Äbtissin des Klosters Sant’Ambrogio della Massima